In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Bielefeld aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen, die es erst seit 1979 gibt.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Grüne → Heute: Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Grüne
 1984: Grüne/BLB
 1989: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 bis 2004: PDS
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Heute: Die Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 BfB: Bürgergemeinschaft für Bielefeld
 1989: BGfBI
 BGfBI: Bürgergemeinschaft für Bielefeld → Heute: BfB
 BLB: Bunte Liste Bielefeld
 Grüne/BLB: Grüne/Bunte Liste Bielefeld → Heute: Grüne
 Süden: Name einer Wählergruppe, die 1999 bei der Wahl zur Bezirksvertretung Senne angetreten ist
 UWG: Unabhängige Wählergemeinschaft
 WGBN: Bürgernähe, Wählergemeinschaft für Bielefeld

Stadtratswahlen 

Fußnoten

1 1948: zusätzlich: DZP: 2,8 %
2 2014: zusätzlich: Piraten: 2,2 %

Wahlen zu den Bezirksvertretungen

Stadtbezirk Brackwede

Stadtbezirk Dornberg

Stadtbezirk Gadderbaum

Stadtbezirk Heepen

Stadtbezirk Jöllenbeck

Stadtbezirk Mitte 

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Piraten: 3,2 %

Stadtbezirk Schildesche

Stadtbezirk Senne 

Fußnote

1 1999: zusätzlich: Süden: 3,1 %

Stadtbezirk Sennestadt 

Fußnote

1 2004: zusätzlich: WGBN: 2,0 %

Stadtbezirk Stieghorst 

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: WGBN: 2,9 %
2 2014: zusätzlich: Piraten: 2,0 %

Gesamtergebnisse 

Prozentuale Sitzverteilung

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Literatur 
 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 6,8 MB) Düsseldorf, Oktober 1999
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,9 MB) Düsseldorf, Januar 2005
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 1,9 MB) Düsseldorf, November 2009
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 3,5 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,0 MB) Düsseldorf, Oktober 2014
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014
 2020:
 Heft 2.1: Vorläufige Ergebnisse der Wahlen. (PDF; 2,2 MB) Düsseldorf, September 2020

Einzelnachweise 

Bielefeld
Kommunalwahlen